Mycochaetophora är ett släkte av svampar. Mycochaetophora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mycochaetophora